Гран-при Далласа 1984 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл в Далласе, США. Соревнования состоялись 8 июля 1984 года.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Найджел Мэнселл 1-35 (35), Кеке Росберг 36-48, 57-67 (24), Ален Прост 49-56 (8).
 Гонка проходила при рекордной температуре приблизительно 40 °C (104 °F). В схожих условиях проводилось ещё два Гран-при — Гран-при Аргентины 1955 года и Гран-при Бахрейна 2005 года.
 Найджел Мэнселл завоевал свой первый поул, но гонка для него сложилась весьма драматично. Мало того, что Найджел проиграл дуэль за победу Кеке Росбергу — на последнем круге двухчасовой гонки в баке его Lotus-Renault кончилось топливо. Мужественный британец под палящим техасским солнцем попытался дотолкать машину до финиша, но через несколько десятков метров он упал без сил посередине старт-финишной прямой, не дотянув считанные шаги до заветной белой линии. Тем не менее Мэнселл был классифицирован по итогам гонки на шестом месте.
 Единственный очковый финиш в карьере  Пьеркарло Гиндзани.

Источники 
 Rob Walker (October, 1984). «1st Dallas Grand Prix: Cool Keke». Road & Track, 178—182.

Ссылки 
 
 
 
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Далласа